Alexandra Bavorská (26. srpna 1826, Aschaffenburg – 21. září 1875, Nymphenburg) byla bavorská princezna rodu Wittelsbachů a spisovatelka.

Život 
Narodila se na zámku Johannisburg jako dcera krále Ludvíka I. Bavorského a jeho manželky princezny Terezy Sasko–Hildburghausenské. Jako dívka byla namalována Josephem Karlem Stielerem pro "Galerii krásy".

Nikdy se nevdala a místo toho byla jmenována abatyší Královské kapitoly pro dámy svaté Anny v Mnichově a Würzburgu. Roku 1850 požádal krále Ludvíka I. o ruku princezny Alexandry princ Louis Lucien Bonaparte. Avšak když Ludvík se dozvěděl že se předtím rozvedl, vymluvil se na křehké zdraví své dcery.

Roku 1852 začala se svou literární kariérou. Její první kniha měla název Weihnachtsrosen (Vánoční růže). Další rok publikovala dílo Souvenirs, pensées et essais (Vzpomínky, myšlenky a eseje). Roku 1856 vydala dílo Feldblumen (Polní květiny). Poté napsala ještě několik knih.

Zemřela 21. září 1875 na zámku Nymphenburg. Pohřbena byla v kryptě rodu Wittelsbachů v Kostele svatého Kajetána v Mnichově.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Bavorské princezny
Wittelsbachové
Narození 26. srpna
Narození v roce 1826
Úmrtí 21. září
Úmrtí v roce 1875
Narození v Aschaffenburgu